Галигузов (Галигузова) — фамилия:

 Галигузов, Иван Фёдорович (1934—2005) — советский и российский учёный.
 Галигузов, Руслан Владимирович (род. 1977) — украинский футболист и тренер.

 Галигузова, Александра Васильевна (1913—2005) — советская трактористка, Герой Социалистического Труда.